Wielosesyjność (dyski optyczne)
 Wielosesyjność (system operacyjny)